Эрика Кристина де Соуза (, род. 9 марта 1982, Рио-де-Жанейро, штат Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильская профессиональная баскетболистка, выступающая на позиции центрового. Неоднократный призёр многих международных соревнований в составе национальной сборной Бразилии. Участница олимпийских игр (2004, 2012, 2016). Чемпионка ВНБА (2002) и Евролиги ФИБА (2011).

Биография 
Эрика Соуза в детстве играла в различные виды спорта, пока в 15 лет баскетбольный тренер не присмотрел за ней. В 16 лет Эрику приглашают в «БСН/Озаску», где она начинает выступать в чемпионате Бразилии и постоянно привлекаться в состав национальной сборной различных возрастов.

Клубная карьера 
В 2001 году, в составе «Васко да Гама», Эрика выигрывает чемпионат Бразилии. Следующий год насыщен событиями, имеющие свою уникальность. Осенью 2002 года баскетболистка становится чемпионкой ВНБА, возвращается на родину и в январе 2003 года выигрывает чемпионат Бразилии, а затем переезжает в Европу, где выступая с февраля по май 2003 года за «МиЗо Печи ВШК», побеждает в чемпионате Венгрии. Немного передохнув, Эрика заканчивает баскетбольный марафон выступлениями за сборную Бразилии: с 25 июля по 3 августа на молодёжном чемпионате мира и с 17 по 21 сентября на чемпионате Америки.
После очередного первенства Бразилии, закончившегося в январе 2004 года, Эрика снова приезжает в Старый Свет, где остаётся вплоть до 2012 года. В своей дальнейшей европейской карьере де Соуза играет только за испанские клубы, с которыми она побеждает во многих турнирах. На счету бразильянки 6 титулов чемпионата Испании, 3 «серебряные» медали, 5 раз поднимала над своей головой кубок Испании. Также Эрика может похвастать своими личными достижениями:
 2005/06 — лучший игрок года, лучший центровой, лучший иностранный игрок и попадание в «символическую пятёрку»,
 2008/09 — лучший центровой, лучший иностранный игрок и попадание в «символическую пятёрку»,
 2010/11 — попадание в «символическую пятёрку»,
 2011/12 — попадание в «символическую пятёрку».
Наиболее значимые вклады в победах своей команды являются такие матчи, как финальная серия чемпионата Испании сезона 2010/11, где де Соуза в двух играх набрала больше всех очков 29 и 19 соответственно, а также подборов по 12; финал кубка Испании — 2012, Эрика набирает 17 очков и делает 13 подборов.

В Евролиге баскетболистка 3 раза играет в финальных матчах и только в 2011 году она становится победителем лиги.

В 2012 году, после окончания очередного сезона в заокеанской лиге, Эрика меняет Европу на родную Бразилию и становится чемпионкой национального первенства, при этом выдаёт блестящую игру в финальных матчах против «Американа» (10 очков и 12 подборов — в первой игре и 16 очков, 10 подборов — во второй). Как следствие успешного выступления, де Соузу признают лучшим игроком Бразилии, лучшим центровым и «символическая пятёрка».

WNBA 
В 2002 году, в качестве свободного агента, Эрика де Соуза подписывает контракт с «Лос-Анджелес Спарксом», с которым становится чемпионом ВНБА. Следующее появление в заокеанской лиге пришлось ждать 5 лет, «Коннектикут Сан» выкупил её в обмен на Тадж МакУильямс-Франклин. Появлялась на площадке в 32 играх, была вторым в команде по блок-шотам (29).

В сезоне 2008 года подписывает контракт с «Атлантой Дрим», за которую выступает по настоящее время. В первом сезоне, из-за перелома ноги, пропустила вторую половину чемпионата. 23 мая 2008 года в матче против «Детройт Шок» установила клубный рекорд по количеству подборов одной игре — 18. 2009 год в ВНБА стал ещё более успешным в её карьере: принимает участие в матче «Всех звёзд», занимает первое место в WNBA по подборам на чужом щите (119) и всего подборов (309), а также второе место в WNBA по подборам в среднем за матч (9,1). В 2010 и 2011 году Эрика де Соуза вместе с командой доходит до финала первенства ВНБА.

На 2012 год является лидером «Атланты Дрим» по подборам (1034) и блок-шотам (171).

Сборная Бразилии 
С 1998 года Эрика де Соуза выступает за юниорскую сборную Бразилии. Первый значительный успех в национальной команде у баскетболистки случился в 2003 году, когда молодёжная сборная выиграла серебряные медали на чемпионате мира. В том первенстве наибольший вклад Эрика сделала в полуфинальном матче против «хозяек» сборной Хорватии, когда больше всех набрала очков (22) и подборов (14). Через месяц де Соуза «дебютирует» во взрослой сборной и побеждает в чемпионате Америки. В 2004 году выступает на Олимпийских играх в Афинах, в 2008 году пропускает Олимпиаду из-за травмы ноги.

На чемпионате мира в 2010 году сборная Бразилии занимает 9-е место, при этом Эрика является лидером первенства по среднему количеству подборов за матч — 12,0. В следующем году де Соуза выигрывает чемпионат Америки, где её признали MVP турнира.
На Олимпиаде — 2012 национальная сборная обосновывается на 9-м месте, но де Соуза опять лучшая среди всех игроков на турнире, уже по набранным очкам — 16,2. Через два года на чемпионате мира в Турции баскетболистка вновь лучшая в национальной команде по набранным очкам (10,8) и подборам (8,5).

 * — лучший показатель в команде

Достижения 
 Бронзовый призёр Панамериканских игр: 2011
 Чемпион Америки: 2001, 2003, 2011
 Серебряный призёр чемпионата Америки: 2005
 Чемпион Южной Америки: 2005 2006
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира: 2003
 Чемпион WNBA: 2002
 Финалист WNBA: 2010, 2011, 2013
 Победитель  Евролиги ФИБА: 2011
 Серебряный призёр Евролиги ФИБА: 2007, 2010
 Чемпион Бразилии: 2001, 2002, 2013
 Чемпион Венгрии: 2003
 Чемпион Испании: 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
 Серебряный призёр чемпионата Бразилии: 2003, 2014, 2015
 Серебряный призёр чемпионата Испании: 2004, 2006, 2012
 Обладатель  кубка Венгрии: 2003
 Обладатель  кубка Испании: 2007, 2008, 2009, 2010, 2012.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Баскетболисты Бразилии
Игроки ЖБК «Васко да Гама»
Игроки «Лос-Анджелес Спаркс»
Игроки ЖБК «Печ»
Игроки БК «Рос Касарес Валенсия»
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки «Атланта Дрим»
Игроки БК «Авенида»
Игроки «Чикаго Скай»
Игроки «Сан-Антонио Старз»
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Америки по баскетболу
Игроки сборной Бразилии по баскетболу